Mónaco (o Monaco) puede referirse a:
 Mónaco, Estado europeo.
 Mónaco (en francés, Monaco-Ville), ciudad capital del Estado anterior.

Asimismo, en deporte, puede hacer referencia a:

 Association Sportive de Monaco Football Club, conocido también como AS Mónaco o simplemente como Mónaco; equipo de fútbol de la ciudad y Estado de Mónaco.
 Circuito de Mónaco, circuito de automovilismo de Fórmula 1.
 Gran Premio de Mónaco, carrera de automovilismo de Fórmula 1.
 Juan Mónaco (n. 1984), tenista profesional argentino.
 Alfredo del Mónaco (1938-2015), compositor venezolano.
 Mario del Mónaco, tenor italiano.

Además, puede referirse a:

 Monaco, banda musical inglesa.
 Monaco, tipo de letra del tipo serif monoespaciada.
 Mónaco de Baviera, nombre por el que se conocía a la ciudad de Múnich (Alemania).
 Primaldo Mónaco (1921-2004), pintor argentino